N-Metylopirolidon
 Najświętsza Maria Panna